Гарун Магомедович Курбанов (род. 28 марта 1962 года, с. Кунки, Дахадаевский район, Дагестанская АССР, РСФСР, СССР — 28 июля 2011, Махачкала, Республика Дагестан) — российский государственный деятель. Доктор философских наук, профессор. По национальности — даргинец.

Биография 
Родился в семье известного религиоведа, кандидата философских наук Магомеда Рамазановича Курбанова.

В 1984 окончил Дагестанский государственный медицинский институт.

С 1984 года работал врачом-терапевтом горлечебобъединения г. Каспийск, затем — на преподавательской работе.
В 1991 году окончил аспирантуру Дагестанского Государственного Университета и по 2000 год работал преподавателем кафедры Истории и теории культуры ДГУ.
С 1993 по 1997 годы — главный редактор газеты «Биржевые вести», и одновременно до 2000 года возглавляет ИА «Агентство рыночных коммуникаций».
С 2000 по 2004 годы работал главным специалистом Северо-Кавказского территориального управления Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Одновременно с 2003 года — генеральный директор ГУ РГВК «Дагестан». Являлся так же экспертом Экспертного совета Комитета при Правительстве РД по делам религии. Член редколлегии республиканского общественно-политического журнала «Народы Дагестана».
С 2008 года — на работе в Правительстве Дагестана, назначен министром по национальной политике, информации и внешним связям республики Дагестан.
В 2010 году Курбанов Г. М. был назначен начальником Управления информационной политики и пресс-службы Президента Республики Дагестан.

28 июля 2011 года в 8:20 утра на улице Манташева в Махачкале был совершён террористический акт в отношении начальника Управления информационной политики и пресс-службы Президента Республики Дагестан Курбанова Г. М., который направлялся на работу. В результате преступного нападения Курбанов Гарун Магомедович и его водитель Исмаилов Исмаил Ахмедович, получив множественные пулевые ранения, скончались на месте.

Библиография 
 диссертация: «Зороастризм в религиозном синкретизме средневекового Дагестана».
 «Религия в культуре народов Дагестана». Махачкала, ИПЦ ДГУ, 1996 г.
 «Очерки истории культуры Дагестана». Махачкала, 1997 г.
 «Зороастризм в средневековом Дагестане. Историко-философские аспекты». Махачкала, 1998 г.
 «Закон и религия». Махачкала, 1999 г.
 «Религиозно-политический экстремизм и агрессия против Дагестана». Махачкала, 1999 г.
 «Религии народов Дагестана. История и современность». Махачкала, 2001 г.
 и другие

Награды 
 Орден Мужества (8 ноября 2011 года, посмертно) — за мужество и высокий профессионализм, проявленные при исполнении служебного долга

Память 
22 декабря 2011 года в Махачкале часть улицы Леваневского стало носить имя Гаруна Курбанова.

Ссылки 
 Научные труды
 Муху Алиев назначил нового министра по национальной политике
 Биография на Сайте Правительства Дагестана

Примечания 

 

Убитые политики
Выпускники Дагестанского медицинского университета
Выпускники исторического факультета Дагестанского государственного университета
Преподаватели факультета психологии и философии Дагестанского государственного университета
Жертвы терактов в России
Убитые в Махачкале